Black River kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Black River (vattendrag i Australien, Tasmanien), 
 Black River (vattendrag i Australien, Victoria), 
 Black River (vattendrag i Australien, Queensland),

Jamaica 

 Black River (parishhuvudort), Parish of Saint Elizabeth,

Kanada 

 Black River (biflöde till Abitibi River),  vattendrag i Ontario, 
 Black River (biflöde till Bodell River), vattendrag i Ontario, 
 Black River (tillflöde till Lake Simcoe), vattendrag i Ontario,

Kina 

 Black River (vattendrag i Kina), 
 Babian Jiang, vattendrag, Yunnan,

Mauritius 

 Grande Rivière Noire (ort), Black River, 
 Black River (distrikt på Mauritius), distrikt,

USA 

 Black River, New York, ort, Jefferson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Jamaicaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar